Gemeindewehrleiter ist die Bezeichnung für einen Leiter einer Freiwilligen Feuerwehr auf Gemeindeebene:
 in Sachsen, siehe Gemeindewehrleiter (Sachsen)
 in Sachsen-Anhalt, siehe Gemeindewehrleiter (Sachsen-Anhalt)